Il doppio del torneo di tennis Agadir Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Menno Oosting e Goran Prpić che hanno battuto in finale Ģirts Dzelde e Piet Norval 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Ģirts Dzelde /  Piet Norval (finale)
 Christer Allgårdh /  Tomás Carbonell (semifinali)

 Menno Oosting /  Goran Prpić (Campioni)
 Mike Bauer /  João Cunha e Silva (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Agadir Challenger 1993